Села в Україні:
 Озерце — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Озерце — Івано-Франківська область, Галицький район
Пам'ятка природи
 Озерце — гідрологічна пам'ятка природи, Волинська область, Ківерцівський район